Mark Jacobson (climatologo)
Mark Jacobson (giornalista)